Die Ungarische Revolution bezeichnet

 die Ungarische Revolution 1848/1849
 die Arbeiterrevolution von 1919
 den Ungarischen Volksaufstand 1956.